Willie o Willy es un nombre masculino que proviene del diminutivo de William o Wilhelm, y en ocasiones, también usado como apodo en su traducción al español Guillermo, que puede hacer referencia:

Personalidades

Willie 
 Willie (fines del siglo XIX), apodo del Rey indígena de Talamanca, Costa Rica;
 Willie Banks (n.1956), atleta estadounidense;
 Willie Colón (n. 1950), músico puertorriqueño;
 Willie Dixon (1915-1992), fue un músico y boxeador estadounidense;
 Willie Green (n. 1981), jugador de baloncesto estadounidense;
 Willie Mays (n. 1931), jugador de baseball;
 Willie Nelson (n. 1933), cantante y compositor estadounidense;
 Willie Reed (n. 1990), jugador de baloncesto estadounidense;
 Willie Sutton (n. 1901), ladrón estadounidense en la Años 1920 y 30;

Willy 
 Willy (1858-1941), apodo por el cual era conocido Guillermo II, emperador alemán.
Willy Brandt (1913–1992), fue un político Alemán.
Willy DeVille (1950-2009), fue un cantante y escritor Norteamericano.
Willy Ley (1906–1969), fue un científico Alemán-Norteamericano.
Willy Messerschmitt (1898–1978), fue un diseñador de aeronaves.
 Willy Meyer (n. 1952), político español Izquierda Unida (IU).
Willy Millowitsch (1909–1999), fue un actor, director y dramaturgo alemán.
 Willy Toledo (n. 1970), actor español.

Entretenimiento 
Free Willy (Liberad a Willy o Liberen a Wolly): saga de películas en la que un niño se hace amigo de una orca.
 Jet Set Willy: un juego para la computadora ZX Spectrum.
 Jet Set Willy II: secuela de Jet Set Willy.
 Tío Willy (1998-1999), serie de televisión de España.
 Willie, canción de la cantante Cat Power de su álbum del 2006 The Greatest.

Personajes ficticios 
Chilly Willy, un pingüino de caricatura-
 Willie, la mascota de la Copa Mundial de Fútbol de 1966.
 Willie, el conserje escocés de la serie Los Simpson.
 Willie el Gigante, personaje de Disney.
Willy: orca de la saga de películas Free Willy,
 Willy Fog, protagonista de la serie animada La vuelta al mundo de Willy Fog.
 Willy Wonka: Un personaje de la película Charlie and the Chocolate Factory de Roald Dahl.

Otros 
 willy: nombre que recibe pene en la jerga Británica.
 willy: un Francés: En inglés antiguo.
 Willy-Willy: nombre que recibe, popularmente, el remolino de arena en Australia.
 Willys: nombre comercial usada por la compañía automotriz estadounidense Willys-Overland Motors.

Referencias